ntw steht für:
 Nottoway (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der irokesischen Nottoway

NTW steht für:
 NTW, russischer Fernsehsender
 Napoleon: Total War, ein Computerspiel (2010)
 Netzwerk Teilchenwelt, deutschlandweite Wissenschafts-Initiative, um über Teilchenphysik zu informieren
 Nationwide Airlines (ICAO-Code), südafrikanische Fluggesellschaft

Abkürzung